Аояма Сюко і Рената Ворачова були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Крісті Ан і Лорен Девіс.

Хань Сіюнь і Дарія Юрак виграли титул, у фіналі перемігши пару Алекса Гуарачі і Ерін Рутліфф з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Citi Open, жінки, парний розряд
2018